Yago Del Piero (Vitória, 1994. január 14. –) brazíliai olasz labdarúgó, az olasz Cesena középpályása.

Források 
Yago Del Piero adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1994-ben született személyek
Olasz labdarúgók
Olasz származású brazilok
Az AC Cesena labdarúgói
A San Marino Calcio labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek